Романько́в — русская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Романьков, Александр Анатольевич (род. 1953) —  советский фехтовальщик на рапире, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.
 Романьков, Михаил Егорович (1926—1966) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Романков